Прі́я Рай (;  25 грудня 1977 року в Нью-Делі, Індія) — індійсько-американська порноактриса, повне ім'я — Прія Анджалі Рай ().

Біографія 
Прія переїхала із Нью-Делі в США коли їй було 2 роки. Вона кинула навчання в Університеті штату Аризона заради дорослого модельного бізнесу. Розпочала свою кар'єру моделі, знімаючись в купальнику. Пізніше, 12 років була стриптизеркою і потім стала порноактрисою.

Фільмографія 
 Big Tits Boss 2 — 2008 — Reality Kings
 Busty Beauties: Breast Meat — 2008 — Hustler Video
 Busty Housewives — 2008 — Elegant Angel Productions
 Busty Loads 1 — 2007 — Voodoo House
 Cheating Wives Tales 10 — 2008 — New Sensations
 Cheating Wives Tales 8 — 2007 — New Sensations
 Cheerleaders — 2008 — Digital Playground
 Control 10 — 2008 — Digital Playground
 Cougar Hunter — 2009 — Wicked Pictures
 Deeper 9 — 2008 — Digital Playground
 Gag Holes 1 — 2007 — Voodoo House
 Jesse Jane: Kiss Kiss — 2008 — Digital Playground
 MILF Invaders 5 — 2007 — Hush Hush Entertainment
 MILFs and Their Toys 2 — 2007 — New Sensations
 Naughty Office 13 — 2008 — Pure Play Media
 Netchixxx Penthouse — 2008
 Porn Fidelity 15 — 2008 — Juicy Entertainment
 Real Female Orgasms 9 — 2008 — Elegant Angel Productions
 Real Wife Stories 2 — 2008 — Brazzers
 Surfer Girls 2 — 2008 — Shane's World
 We Got 'em All — 2007 — Back End Productions

Примітки

Посилання 

 
 

Уродженці Нью-Делі
Американські порноакторки
Індійські порноакторки